seta, borstel, is een in de biologie gebruikte, beschrijvende term voor een stijve, maar toch buigzame, haarvormige structuur bij micro-organismen, planten en dieren
 Kapselsteel of seta, draagt bij mossen en levermossen het sporenkapsel